Tommy Traynor ist der Name folgender Personen: 

* Tommy Traynor (Fußballspieler, 1933) (Thomas Joseph Traynor; 1933–2006), irischer Fußballspieler 
 Tommy Traynor (Fußballspieler, 1943) (Thomas Traynor; 1943–1993), schottischer Fußballspieler